Homonymies exactes
 Agualva, paroisse civile de la municipalité de Praia da Vitória, sur l'île de Terceira, dans la région autonome des Açores ;
Agualva, paroisse civile constituante de la ville d'Agualva-Cacém ci-dessous et de la municipalité de Sintra ;

Élément de la dénomination
Agualva-Cacém, ville rattachée à la municipalité de Sintra, située dans le district de Lisbonne et comprenant quatre paroisses civiles.